Młyńskie – wzniesienie w woj. dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Legnickie Pole, na północ od wsi Lubień
 Młyńskie – osada w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Zalesie
 Młyńskie – przysiółek w woj. małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Proszowice
 Młyńskie – część wsi Kaniów, w woj. śląskim

Zobacz też 
 Młyńskie Stawy – przysiółek w województwie opolskim
 Jezioro Młyńskie
 Mosty Młyńskie – zespół dwóch mostów we Wrocławiu;